Carlos Ochoa, calciatore messicano
Carlos Ochoa (scultore), scultore spagnolo
Carlos José Ochoa, ciclista venezuelano
Carlos Manuel Ochoa, botanico peruviano